Евге́ний Мака́ров:
 Макаров, Евгений Иванович (род. 1925) — ветеран, общественник.
 Макаров, Евгений Кириллович (1842—1884) — русский живописец, график.
 Макаров, Евгений Петрович (1912—1985) — советский композитор, военный дирижёр.